Девелопер (от  — развивать, разрабатывать, создавать, совершенствовать):
 Девелопер (фотография) — то же, что проявитель: раствор или гель, предназначенный для проявления скрытого фотографического изображения на экспонированных фотоматериалах.
 Девелопер (электрография) — смесь тонера и магнитного вещества, подаваемая к фотобарабану для проявления скрытого изображения в электрографических принтерах.
 Девелопер (программирование) — разработчик программного обеспечения.
 Девелопер — предприниматель, занимающийся созданием новых объектов недвижимости.
 Девелопер — аналитик, разрабатывающий стратегии развития компании, предприятия.